«В целях самообороны» () — кинофильм.

Сюжет 
Убийца терроризирует свидетельницу, которая дала против него показания.

В ролях 
 Линда Перл — Сьюзен Эндрюс
 Яфет Котто — лейтенант Тайрелл
 Терри Лестер — Дэн Эдвардс
 Билли Драго — Эдвард Ривз
 Гэйл Эдвардс — Элис Миллер

Ссылки 

Фильмы-триллеры США